«Аванга́рд-1» () — спутник (а также соответствующая ракета-носитель), запущенный в США 17 марта 1958 года по программе Международного Геофизического года. Второй американский спутник.

Спутник имел при запуске массу 1474 грамма, что было значительно меньше, чем масса советских ИСЗ и даже спутника «Эксплорер-1» (8,3 кг), уже запущенного полутора месяцами раньше. Хотя планировалось, что «Авангард» полетит ещё в 1957 году, авария ракеты (Авангард TV3) в момент попытки запуска нарушила эти планы, и спутник стал вторым американским аппаратом в космосе. Зато достаточно высокая орбита обеспечила ему гораздо более долгую жизнь. Он и сейчас находится на орбите, спустя 60 лет после запуска — это самый старый искусственный объект, находящийся в околоземном космическом пространстве.

Конструкция 
Аппарат имеет форму шара с 6 стержнями антенн. Диаметр сферической оболочки — 16,5 см, питание аппаратуры спутника осуществлялось от ртутно-цинковых батарей, дополнительно маломощный передатчик получал энергию от солнечных батарей. В схеме были широко применены полупроводниковые транзисторы, что позволило сделать его электронику столь компактной. Кроме того, это первый спутник с солнечными батареями. В советских спутниках полупроводниковая схемотехника и солнечные батареи начали применяться далеко не сразу. Из приборов спутник имеет на борту счетчик Гейгера, несколько термометров, два устройства идентификации микрометеоритов.

История проекта 
Сложная судьба этого спутника была связана с соперничеством ракетных программ ВВС, ВМС и армии США, каждый из родов войск стремился разработать собственную ракету, программа «Авангард» относилась к флоту, программа «Эксплорер» — к армии. Ракета «Авангард», в отличие «Юпитер-С», запустившей «Эксплорер», была специально разработана как ракета для запуска ИСЗ. Она весила всего 10 тонн и остаётся самой миниатюрной из ракет-носителей с жидкостными двигателями. Конструкция ракеты была весьма противоречива, на первой ступени использовались керосин и жидкий кислород, на второй — азотная кислота и НДМГ. Кроме того, ракета заправлялась жидким пропаном (использовался для работы двигателя второй ступени и для ориентации) и концентрированной перекисью водорода (для турбонасоса подачи топлива первой ступени). Такая «мешанина» была обусловлена стремлением сократить финансовые и временные издержки и максимально использовать уже имевшееся «железо» геофизических ракет «Викинг» и «Аэроби». Ракета вышла не очень надёжной, удачными были менее половины пусков.

Кроме «Авангарда-1», на орбиту были выведены «Авангард-2» и «Авангард-3», они были заметно больше и тяжелее «родоначальника», хотя и оставались, по классификации XXI века, микроспутниками массой 10—20 кг. «Авангард-1» следует отнести к наноспутникам.

Несмотря на пренебрежительное отношение к «грейпфруту» (даже и в США), научные результаты его работы были существенны. Так, подтвердилось существование радиационных поясов Земли, была уточненена форма Земли.

В отличие от первых советских спутников, быстро сгоревших в атмосфере, «Авангард-1» продолжает находиться на высокой эллиптической орбите: от 650 до 3800 км от Земли. По прогнозам специалистов, спутник будет оставаться на орбите ещё многие сотни, если не тысячи лет.

Ссылки 
 Самый старый искусственный спутник Земли? Он всё еще на орбите // Русская служба Би-би-си, 21 октября 2017

Примечания 

Искусственные спутники Земли
Искусственные спутники Земли (США)
Проект «Авангард»
1958 год в космонавтике